Tohver ist der Nachname folgender Personen:

 Kristo Tohver (* 1981), estnischer Fußballschiedsrichter
 Toomas Tohver (* 1973), estnischer Fußballspieler